Hütet eure Töchter – film del 1922 diretto da Sidney M. Goldin (1922)
Hütet eure Töchter – film del 1964 diretto da aa. vv. (1964)